Die Rad-Bundesliga 2020 war eine Rennserie, die vom Bund Deutscher Radfahrer ausgerichtet wurde.
     
Wegen der Corona-Pandemie mussten zahlreiche Rennen abgesagt werden. Die Straßenrennen wurden ab September 2020 mit wenigen Terminen ausgetragen.

Ersatzweise fanden ab 18. April 2020 Rennen auf der Online-Plattform Zwift als GCA Liga statt. Zur Premiere hatten sich mehr als 400 Sportlerinnen und Sportler der Bundesliga (rund 100 Frauen und 300 Mäner) angemeldet; es mussten 40,4 Kilometer zu Hause am Computer gefahren werden. Die Rennen wurden per Live-Streaming übertragen. Kommentatoren waren Rick Zabel und Bastian Marks. Die Termine der virtuellen Bundesliga waren: 18. April / 25. April / 2. Mai / 9. Mai / 16. Mai.

Termine

Resultate

Straßenrennen

GCA-Cup

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Radsportveranstaltung 2020
2020
Sportsaison 2020